Ione Papas é uma cantora brasileira. Seu estilo incorpora o samba, e estudou Teatro e Canto. Começou a cantar nos bares de Salvador, capital da Bahia. Interpretou um samba de Noel Rosa em 1989, com o qual venceu o concurso Novos Talentos, promovido pela gravadora Dabilú Discos, Rádio Musical FM e Moinho Santo Antônio. Em 2000, Papas lançou seu primeiro CD, Noel por Ione, pela Dabilú Discos.

Cantores da Bahia
Cantores de samba